Titón puede referirse a:

 en la mitología griega, a Titono;
 el nombre común de la planta Vicia sativa;
 Titón Laïlla (1975 - ), política y psicopedagoga española;
 Tomás Gutiérrez Alea (1928 - 1996), cineasta cubano al que se conocía como Titón.